Personen met de achternaam Gerhardt
Charles Frédéric Gerhardt, Frans scheikundige
Elisabeth Gerhardt, Duits schildersmodel, echtgenote van August Macke
Hans-Jürgen Gerhardt, (Oost-)Duits bobsleeër
Ida Gerhardt, Nederlands dichteres en classica
Mia Gerhardt, Nederlandse mediëvist en hoogleraar Vergelijkende Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Utrecht
Paul Gerhardt, Duits predikant
Yannick Gerhardt, Duits voetballer

Voornaam
Gerhardt (voornaam), een jongensnaam
Gerhardt (muzikant)

Zie ook
 Gerard
 Gerhard (doorverwijspagina)